Sharon Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sharon Park (Georgia)
 Sharon Park (South Carolina)
 Sharon Park (Tennessee)